

Cinema 
 Vampire – film del 1920 diretto da Alice Guy-Blaché
 Vampire – film per la televisione del 1979 diretto da E. W. Swackhamer 
 Vampire – film del 2011 diretto da Shunji Iwai

Musica 
 Vampire – album del 2008 dei 9mm Parabellum Bullet

Trasporti 
 de Havilland DH.100 Vampire – aereo da caccia monoreattore britannico entrato in servizio nel 1943
 Vampire (D68) – cacciatorpediniere di V classe della marina britannica in servizio durante la prima guerra mondiale

Videogiochi 
 Vampire – videogioco del 1986 per Amstrad CPC, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum
 Vampire – videogioco del 1986 per Thomson MO5 e Thomson TO7
 Vampire: Master of Darkness – videogioco del 1992 per console